Чемпіонат СЄХЛ 2003—2004 — 9-й розіграш Східноєвропейської хокейної ліги. У чемпіонаті брали участь дев'ять клубів.

Дивізіон І

Матч усіх зірок СЄХЛ 
28 грудня 2003, «Льодовий комплекс Сіменс» Пінькі, 1500 глядачів.
«Зірки Латвії» — «Зірки СЄХЛ» 7:7 (4:0, 1:6, 2:1)

Дивізіон ІІ

Плей-оф 
Півфінал
 Юніор (Мінськ) — ХК Гомель-2 5:1, 6:2
Фінал
 Юніор (Мінськ) — ХК Вітебськ 4:1, 2:4, 4:1

Нагороди 
Найкращі гравці
 Найкращий воротар: Віктор Луговськой («Керамін»)
 Найкращий захисник: Олександр Алексєєв («Гомель»)
 Найкращий нападник: Юріс Озолс («Металургс»)

Кубок СЄХЛ

Джерела 
 Архів 
 Архів  

2003—2004
2003 у хокеї з шайбою
2004 у хокеї з шайбою